Шокен () — немецкое название населённого пункта Скоки в период его вхождения в состав Пруссии. Фамилию Шокен в честь этого населённого пункта носит семья германских и израильских предпринимателей. Известные представители семьи:
 Шокен, Шломо Залман (1879—1959) — германский, израильский и американский предприниматель, филантроп и сионистский деятель, основатель сети универсальных магазинов I. Schocken Sohne и издательского дома Schocken.
 Шокен, Гершом (1912—1990) — израильский издатель, журналист и политик, многолетний главный редактор газеты «Гаарец».
  (1919—1981) — израильский военный деятель, начальник Управления кадров Генерального штаба АОИ.
  (род. 1944) — израильский издатель, владелец газет «Гаарец» и «Хадашот».